Cserny József (1892–1919) különítmény-parancsnok, a Cserny-csoport vezetője
 Cserny József (1904–?) postatiszt
 Cserny József (1934) író, orvos
 Cserny József (1939–2009) formatervező

Hasonló nevűek
 Cherny József (1812–1886) jogász, egyetemi tanár, bencés szerzetes